Goldhausen ist der Name von:

 einem Ortsteil der Stadt Korbach in Hessen, siehe Goldhausen (Korbach);
 einem Ortsteil von Ruppach-Goldhausen im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz;
 einem Ortsteil von Jahnatal in Sachsen.